kwas 2-aminomasłowy, CH3CH2CH(NH2)COOH
 kwas 4-aminomasłowy, NH2CH2CH2CH2COOH